Heinz Harmel – generale tedesco
 Léon Harmel – imprenditore francese
 Pierre Harmel – politico belga